«Любовный напиток № 9» () — американская романтическая комедия. Премьера состоялась 23 ноября 1992 года.

Сюжет 
Друзья уговаривают Пола Мэтьюза, биохимика-компьютерщика, не имеющего особого успеха у женщин, посетить цыганку, мадам Рут. Она дает ему «Любовный напиток № 8», эликсир, который может мгновенно влюбить в него любую особь противоположного пола. Пол делится зельем со своей подружкой Дианой (Сандра Буллок), и вместе они начинают «научный эксперимент», который вскоре выходит из-под контроля…
Снять «эффект» от напитка № 8 может только более сильнодействующий напиток № 9, который не создаёт чувство любви, а полностью очищает его от фальши, оставив реальное чувство, если оно и вправду существовало до применения восьмого напитка. Теперь любовь, если была искренней, останется такой навсегда.

В ролях 
 Тейт Донован — Пол Мэтьюз
 Сандра Буллок — Диана Фарроу
 Мэри Мара — Мариса
 Дейл Мидкифф — Гэри Логан
 Хиллари Смит — Салли
 Энн Бэнкрофт — Руфь
 Дилан Бейкер — принц Джефри
 Блейк Кларк — полицейский
 Брюс Маккарти — Джефф
 Ребекка Стааб — Шерил
 Эдриан Пол — Энрико
 Рик Райтц — Дэйв

Восприятие 
Эмануэль Леви в обзоре для Variety назвал фильм «легкомысленной романтической комедией» и далее говорит, что фильм «слишком старается быть милым». Болтливый юмор и акцент на ценности «хорошего самочувствия» нацелены на толпу любителей знакомств и пар двадцати с небольшим лет. Но отсутствие настоящего остроумия и комической живости, отсутствие звездных имен и вялый темп делают фильм менее привлекательным, чем он мог бы быть.

Примечания

Ссылки 

Фантастические комедии США
Кинокомедии 1992 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы на английском языке